Martinsburg puede hacer referencia a:

varias localidades de Estados Unidos:

 Martinsburg (Virginia Occidental)
 Martinsburg (Nebraska)
 Martinsburg (Pensilvania)
 Martinsburg (Iowa)
 Martinsburg (Misuri)
 Martinsburg (Nueva York)
 Martinsburg (Ohio)

y a lugares de Alemania:

 El Castillo de Martinsburg, una fortaleza en Maguncia.